Die Diamond Nine / Dynamic Costa del Sol Open 2009 waren das 103. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 2. bis 5. Dezember 2009 in Benalmádena in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Mark Gray, der im Finale seinen Landsmann Karl Boyes mit 8:6 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Achtelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 16 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Costa del Sol Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 Costa del Sol Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

103
Sportveranstaltung in Andalusien
Poolbillardveranstaltung 2009
Benalmádena
Billardturnier in Spanien
Sport (Provinz Málaga)